Porträt einer Dame kann stehen für
 Porträt einer Dame oder Bildnis einer Frau (Klimt), Gemälde von Gustav Klimt
 Porträt einer Dame (Sandro Botticelli), Tafelbild des italienischen Künstlers Sandro Botticelli
 Porträt einer Dame (van der Weyden), Gemälde von Rogier van der Weyden
 Porträt einer Dame mit Hermelin, Gemälde von Leonardo da Vinci

Siehe auch:
 Porträt einer Lady
 Porträt einer jungen Frau in Flammen
 Bildnis einer Frau
 Bildnis einer Dame
 Das Bild der Prinzessin